Danysz – polskie i ukraińskie nazwisko.
osoby o nazwisku Danysz:
 Antoni Danysz (1853–1925) – polski historyk kultury, teoretyk wychowania, profesor.
 Jan Danysz (1860–1928) – polski lekarz, mikrobiolog, serolog, chemik, działacz społeczny, filozof, profesor.
 Jan Kazimierz Danysz (1884–1914) – polski fizyk.
 Magda Danysz (ur. 1974) – kuratorka sztuki i handlarz dziełami sztuki, prowadzi Magda Danysz Gallery.
 Marian Danysz (1909–1983) – polski fizyk-eksperymentator, współodkrywca wraz z Jerzym Pniewskim pierwszego hiperjądra i stanów izomerycznych hiperjąder, profesor, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
 Nykyfor Danysz (1877-1954) – ukraiński nauczyciel gimnazjalny.